Charles Gaston Rouillon, né le  à Souvigny (Allier) et mort le  à Talloires (Haute-Savoie), est un alpiniste et explorateur français du .

En 1940, après la défaite, le lieutenant de chasseurs alpins Charles Gaston Rouillon est cofondateur de l'organisation Jeunesse et Montagne destinée à offrir une formation aux classes d'âge démobilisées.

De 1949 à 1980, Charles Gaston Rouillon est directeur adjoint et responsable scientifique des Expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor.

Source 
 Biographie sur le site officiel de Jeunesse et Montagne :  et .
AAEPF

Références 

Rouillon, Charles Gaston
Rouillon, Charles Gaston
Naissance en  octobre 1915
Naissance à Souvigny
Décès en mars 2007
Décès en Haute-Savoie
Décès à 91 ans